Fleurus steht für:

 Fleurus, Gemeinde in Wallonien, Belgien
 Fleurus Island, Insel der Antarktis
 Fleurus (Verlag), französischer Verlag
 Fleurus Presse, französischer Kinderzeitschriftenverlag

 Siehe auch
 Schlacht bei Fleurus